Era la prima edizione del torneo.

In finale Félix Auger-Aliassime ha battuto Jeffrey John Wolf con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno. 

  Félix Auger-Aliassime (campione)
  Matteo Berrettini (secondo turno)
  Lorenzo Musetti (semifinale)
  Maxime Cressy (secondo turno)

  Aslan Karacev (secondo turno) 
  Jenson Brooksby (primo turno) 
  Aleksandr Bublik (quarti di finale) 
  Brandon Nakashima (quarti di finale)

Wildcard 

  Francesco Maestrelli (primo turno)
  Francesco Passaro (secondo turno)

  Giulio Zeppieri (primo turno)

Qualificati 

  Altuğ Çelikbilek (secondo turno)
  Mikael Ymer (semifinale)

  Tim van Rijthoven (primo turno) 
  Flavio Cobolli (primo turno)

Lucky loser 

  Zhang Zhizhen (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa 

Firenze Open